Чемпионат Румынии по футболу 1970/1971 — 54-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1970/1971
Румыния
Румыния
1970 год в Румынии
1971 год в Румынии